Станислав Анатольевич Каторов (5 марта 1983 года, Москва, СССР) —  российский политический деятель, глава городского округа Реутов.

Биография 

Станислав Анатольевич Каторов родился 5 марта 1983 года в Москве, СССР.

В 2000 году окончил физико математический факультет Лицея № 1511.

В августе 2004 года работал в CBOSS экспертом отдела внедрения платформы.

В 2006 году окончил Московский инженерно-физический институт  по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

Четыря годами позже, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Женат, имеет сына. Владеет английским, немецким и индонезийским языками.

Глава города Реутов 
После ухода Сергея Юрова с должности главы города занял пост исполняющего обязанности. Также с 2013 года Станислав занимал должность заместителя главы города. Спустя месяц после нахождения на посту исполняющего обязанности, 17 августа 2017 года Каторов был избран мэром города сроком на 5 лет на заседании городского Совета депутатов. Церемония инаугурации Станислава Каторова прошла в здании местной администрации. После вступления в должность, на церемонии инаугурации произнёс следующие слова:
 «Вступая в должность главы города Реутов, клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области и Устав города Реутов Московской области. Охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить Реутову и его населению, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности Главы городского округа Реутов»..

8 ноября 2017 года, Каторов совместно с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым принял участие в обсуждении стратегии дошкольного образования в Реутове.

20 ноября 2017 года официально анонсировал открытие центра инновационного творчества «Изобретариум». По его словам, он готов на 95% и торжественное открытие должно состояться в начале декабря. Спустя 6 месяцев, 10 мая 2018 года был официально открыт.

Спустя два дня, 23 ноября был избран секретарём местного отделения партии «Единая Россия». В тайном голосовании приняли участие 190 человек, из которых трое проголосовали против. 

На 15 апреля 2021 остаются нерешенными следующие проблемы города: недостроен корпус 16 ЖК Новокосино-2, Отваливаются фасады дома на Юбилейном 67, недостроен и затоплен паркинг под домами на Октября 52, Октября 69, Юбилейный 57. Тысячи обманутых дольщиков не могут добиться справедливости.

Награды 
 Почётная грамота регионального отделения Партии Единая Россия за высокие результаты работы (2017).

Имущество 
Станислав Каторов владеет квартирой (34,7 м² 0.5 шт.). Доход составляет 1 084 275 рублей.

Примечания

Ссылки 

Политики XXI века
Главы Реутова
Члены «Единой России»
Родившиеся в Москве
Выпускники МИФИ
Выпускники МГУ
Главы городов России